Indonesië
 Kayen Kidul (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kayen Kidul (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java